Csehország
 Říčky, település a Brno-vidéki járásban
 Říčky v Orlických horách, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Říčky, Bojkovice településrésze a Uherské Hradiště-i járásban
 Říčky, Olšany településrésze a Vyškovi járásban